Рафаэ́ль Мидха́тович Ахме́тов (13 января 1989, Лениногорск, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Родился 31 января 1989 года в городе Лениногорске Татарской АССР. Начал заниматься хоккеем в местном «Нефтянике», но вскоре оказался в школе более сильного «Нефтехимика» из города Нижнекамска того же региона.

В сезоне 2005/2006 начал выступать за фарм-клуб «Нефтехимик»-2, выступающий в Первой лиге. В сезоне 2007/2008 дебютировал в основном составе клуба, выступающем в Суперлиге. Затем выступал в основном в Высшей лиге: в сезоне 2008/2009 — за «Нефтяник» из родного города; в сезоне 2009/2010 — за «Ижсталь» из Ижевска; в сезоне 2010/2011 — за «Нефтяник» из Альметьевска, в его составе — серебряный призёр чемпионата ВХЛ. Победитель Всемирной зимней Универсиады 2011 в составе российской сборной. В межсезонье 2011 тренировался в составе новичка КХЛ «Льва» из Попрада (Словакия), однако в состав не попал и осень провёл в фарм-клубе «Попрад» из того же города, выступающем в Словацкой экстралиге. В конце ноября перешёл в ярославский «Локомотив», готовящийся к выступлению в ВХЛ, подписав с ним трёхлетний контракт.

5 июня 2014 года «Локомотив» отправил его в «Сочи» на денежную компенсацию.

23 декабря 2015 года «Нефтехимик» обменял Ахметова в «Ладу» на выбор во втором раунде драфта-2016.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения 
Командные

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Реактор»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Локомотив ВХЛ»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Звезда-ВДВ»
Игроки ХК «Лада»